La saison 2021-2022 de la National League est la  de la cinquième division anglaise.

Les vingt-trois clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-deux autres du  au . À la fin de la saison, le champion est promu en League Two et les quatre suivants du classement s'affrontent en playoffs pour une place dans la division supérieure. Les trois derniers clubs sont relégués en National League North & South. La décision d'affectation en National League North ou National League South revient à la National League, déterminée en fonction de la situation géographique des clubs.

Clubs participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement

Playoffs 

( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation

Voir aussi

Articles connexes 
National League
Premier League 2021-2022
Championship 2021-2022
League One 2021-2022
League Two 2021-2022

Lien externe 
 Site officiel

Championnat d'Angleterre de football de cinquième division
Championnat M5
Football M5
Angleterre M5